Жофія Губачі була чинною чемпіонкою. але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Хісела Дулко.
 
Патріція Вартуш виграла титул, у фіналі перемігши Клару Коукалову з рахунком 5-7, 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2002